

Sigle 
 Sistema metrico decimale
 Sindrome mielodisplastica – forma di leucemia
 Sony Music Distribution – etichetta discografica
 Stato Maggiore della Difesa – massima istituzione militare in Italia
 Surface mounting device – componenti elettronici a montaggio superficiale
 Scienze Materiali Dentali – Odontoiatria

Codici
 SMD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto civile, Fort Wayne Smith Field, Stati Uniti
 smd – codice ISO 639-3 della lingua sama